Een muzikale versiering, zie Voorslag (muziek)
Een inrichting aan een uurwerk die een melodietje speelt voordat de uurslag komt, zie Wekkering